Rezultati Prvenstva Avstralije 1925 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. James Anderson je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Gerald Patterson (finale)
  James Anderson (prvak)
  Pat O'Hara-Wood (polfinale)
  Norman Peach (četrtfinale)
  Richard Schlesinger (polfinale)
  Francis Kalms (četrtfinale)
  Garton Hone (četrtfinale)
  James Willard (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1925